

Voci correlate
Campionato mondiale di scherma 2002
Campionato mondiale di scherma 2003

Collegamenti esterni
 

Schermidori sovietici